Volk
 Gurjar (volk) - volk in Pakistan

Indiaas persoon
 Ganga Singh Gurjar - vrijheidsstrijder
 Dhan Singh Gurjar - politiechef en vrijheidsstrijder
 Mahender Singh Gurjar - politicus
 Arjun Singh Gurjar - vrijheidsstrijder
 Satveer Singh Gurjar - politicus
 Govind Singh Gurjar - politicus
 Kalu Lal Gurjar - politicus
 Nathu Singh Gurjar - politicus